BNP har flere betydninger:

 BNP – forkortelse for det økonomiske begreb Bruttonationalprodukt
 BNP Paribas – ofte anvendt forkortelse for sammenlægningen af Banque Nationale de Paris og Paribas, verdens største bankgruppe
 British National Party – et højreorienteret politisk parti i Storbritannien

Sport 
 BNP Paribas Open – en tennisturnering, der årligt afvikles i Indian Wells i Californien
 BNP Paribas Masters – en tennisturnering, der årligt afvikles i Paris